

Personnalités 

 Carlo Ramous (1926-2003), sculpteur italien ;
  (1924-1999), poète italien ;
  (1905-1981), écrivain italien.

Lieux 

 Ramous, commune française située dans les Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Puyoô-Bellocq-Ramous, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques.